Jozef Kovalik era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare. 

In finale Zdeněk Kolář ha sconfitto Kamil Majchrzak con il punteggio di 7–6(7–4), 7–5.

Teste di serie 

  Albert Ramos-Vinolas (primo turno)
  Pablo Andújar (secondo turno)
  Marco Cecchinato (secondo turno)
  Pedro Martínez (ritirato)

  Jiří Veselý (primo turno) 
  Thiago Monteiro (secondo turno) 
  Roberto Carballes Baena (secondo turno) 
  Stefano Travaglia (secondo turno)

Qualificati 

  Nicola Kuhn (semifinale)
  Alex Rybakov (secondo turno)
  Matteo Martineau (primo turno)

  Alexey Vatutin (primo turno) 
  Vitaliy Sachko (primo turno) 
  Andrea Pellegrino (primo turno)

Lucky loser 

  Jesper De Jong (quarti di finale)

  Matteo Martineau (primo turno)

Wildcard 

  Daniel Michalski (primo turno)

  Pawel Cias (quarti di finale)

Alternate 

  Andrea Pellegrino (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Pekao Open 2021